Henri Canonge (1914 - 1981), ingénieur Agronome INA et syndicaliste.
 Jules Canonge (1812-1870), poète français.
 Mario Canonge (1960 -), un pianiste français.
 Maurice de Canonge (1894 - 1979), un réalisateur, acteur et scénariste français

Voir aussi 
 Le fichier Canonge, un système de traitement des infractions constatées.